New Zealand Football Championship 2020/2021 var den sjuttonde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod 8 lag. Att ligan minskats med två lag var för att Tasman United och Southern United gick ihop med Canterbury United för att bilda ett enat lag från Sydön, tävlandes under namnet Canterbury United. Grundserien vanns av Auckland City medan slutspelet vanns av Team Wellington.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2020 i Nya Zeeland
2021 i Nya Zeeland
2020/2021
Fotbollssäsongen 2020/2021